Le terme Lawa peut faire référence  à :

Acronyme 
 LAWA, pour Los Angeles World Airports, qui désigne le département des aéroports de Los Angeles.

Toponyme 
 Lawa, un village du Cameroun.

Divers 
 Lawa, un instrument de musique africain.
 Lawa xiang, xiang du xian de Batang, dans la province du Sichuan, en Chine.
 Lawa Thikana, le nom d'un état de l'État de Jaipur

Fleuve 
 La rivière Lawa, située en Amérique du Sud.